Maria Cebotari – soprano rumeno
 Vladimir Cebotari – giurista e politico moldavo